Oddziaływanie − rodzaj działania, które występuje, gdy dwa lub więcej obiektów ma na siebie jakiś wpływ. Różne nauki używają słowa 'oddziaływanie' do różnych celów.

Fizyka i chemia 
W fizyce i chemii, oddziaływanie odnosi się do działania jednego obiektu na drugi, a jego miarę stanowi energia oddziaływania. Oddziałujące obiekty mogą być czymkolwiek od punktu materialnego do pól kwantowych. Na przykład, oddziaływanie elektromagnetyczne cząstek naładowanych następuje za pośrednictwem fotonów, podczas gdy za rozpad beta odpowiedzialne jest oddziaływanie słabe. Obecnie znane są cztery oddziaływania podstawowe.

Medycyna 
W medycynie, oddziaływania pomiędzy lekami można podzielić na farmakodynamiczne (działanie dwóch oddziałujących leków) oraz farmakokinetyczne (absorpcja, dystrybucja, i metabolizm jednego lub zespołu leków).

Większość leków można przyjmować równocześnie z innymi, ale oddziaływania niektórych kombinacji leków powinny być monitorowane przez farmaceutę.

Socjologia 
W socjologii, oddziaływanie jest dynamiczną sekwencją działań społecznym pomiędzy jednostkami (lub grupami), które modyfikują własne akcje i reakcje w stosunku do działań partnerów. Określane są one mianem interakcji społecznych.

Chemia
Fizyka
Farmakologia
Podstawowe pojęcia socjologiczne

fr:Interaction (sciences sociales)